Nukleus (slovo latinského původu pro jádro nebo oříšek) může označovat:

Přírodní vědy
 buněčné jádro (nucleus) – v biologii jedna z buněčných organel většiny buněk, viz
 krystalizační zárodek/jádro (nucleus) – ke krystalizaci dochází prostřednictvím tzv. krystalizačních zárodků, viz
 kamenné jádro (archeologie) (nukleus) – v archeologii kus dobře štěpitelného kamenného materiálu (různé velikosti a tvaru), používaný k výrobě úštěpků, viz

Technika
 Nucleus CMS – open source redakční a publikační systém pro web a CMS

Hudba
 Nucleus (hudební skupina) – britská jazzově progresivní skupina založená v roce 1969 Ianem Carrem
 Nucleus (album Anekdoten) – druhé studiové album švédské progresivně rockové hudební skupiny Anekdoten z roku 1995

 Kultura
 Nukleus – experimentální prostorová projekce studentů Fakulty informatiky Masarykovy univerzity a uměleckého sdružení Napříč.cz.

Související články 
 jádro
 core

Externí odkazy